Појам Бородино може да се односи на:

 Бородино (Краснојарска Покрајина),
 Бородино (Можајски рејон), село у Русији, поприште битке из 1812.